Marc Atili Règul (en ) va ser un magistrat romà. Formava part de la gens Atília.

Va ser elegit cònsol romà l'any  amb Marc Valeri Corv. Juntament amb el seu col·lega va fer la guerra contra el poble dels sidicins.

Referències 

Regul, Marc, 1
Cònsols romans de la dècada del 330 aC